Gminy w USA:
 South Benton (ang. South Benton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dallas
 South Benton (ang. South Benton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Polk